Крестовые походы — серия военных походов в XI—XV вв. из Западной Европы против мусульман.
 Крестовый поход — четырнадцатая серия британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто»
 Крестовый поход — спин-офф научно-фантастического телевизионного сериала «Вавилон-5».

См. также 
 Крестовый поход Альфонса I Арагонского в Андалусию
 Крестовый поход Хроно — манга Дайсукэ Мориямы. 
 Крестовый поход в небеса — ироничный фантастический роман американского писателя Пола Андерсона. 
 Крестовый поход детей
 Крестовый поход на Александрию
 Крестовый поход на Варну (1443—1444)
 Крестовый поход против славян

Походы